Zuideiland of South Island kan verwijzen naar:

Zuidereiland (Jasoneilanden), een van de eilanden van de Jasoneilanden
South Island (Cocoseilanden), een eiland in de Cocoseilanden
South Island (Mauritius), een van de Agalega-eilanden, Mauritius
 Andere spelling voor het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. 
 Andere spelling voor het Joezjnyeiland
 Andere spelling voor Little Island (Washington D.C.)